Colca – rzeka w Peru
 Colca – kanion w Peru